Зеленюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зеленюк, Александр Николаевич (род. 1971) — молдавский футболист и мини-футболист.
 Зеленюк, Артём (род. 1997) — молдавский футболист.
 Зеленюк, Игорь Михайлович (род. 1972) — украинский футболист, полузащитник.
 Зеленюк, Иосиф Павлович (1914—1945) — участник Великой Отечественной войны, командир огневого взвода, Герой Советского Союза, лейтенант.
 Зеленюк, Иван Степанович (1909—1966) — украинский историк, партийный (КПСС) деятель, 1-й секретарь Черновицкого областного комитета КП(б) Украины в 1944—1946 годах.